Auflistung aller in Deutschland vormals oder noch aktuell betriebenen DVB-T-Sender. Diese Liste ist möglicherweise unvollständig und muss gegebenenfalls aktualisiert werden.

Außerdem ist seit 2016 die Umstellung auf DVB-T2 angelaufen, am 29. März 2017 wurde DVB-T in ersten Regionen eingestellt. Siehe hierzu: DVB-T in Deutschland § Abbau der Frequenzzuweisung im 700 MHz-Band und DVB-T2 HD

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin 
Stand vom 12. Januar 2012Quelle: Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Brandenburg 
Stand: 1. Januar 2012 Quelle: Medienanstalt Berlin-Brandenburg

Bremen

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen 
Landesrundfunkanstalt: NDR – Alle Sender sofern nicht anders angegeben: Modulation 16 QAM – FEC  2/3 – FFT 8k – Guardintervall 1/4 – Datenrate [Mbit/s] 13,27.

(1)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg Kanal 23. - (2)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg Kanal 33.

Nordrhein-Westfalen 

Siehe auch: Liste von Sendeanlagen in Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Hamburg 

Landesrundfunkanstalt: NDR

Alle Sender sofern nicht anders angegeben(+): Modulation 16 QAM – Fehlerkorrekturinterval FEC  2/3 – FFT 8k – Guardintervall 1/4 – Datenrate  13,27 Mbit/s.

Stand: Juli 2011

Quellen: Wittsmoor-Liste 2011; UHF-Frequenzen Hamburg;  DVB-T - Liste für Hamburg und Schleswig-Holstein

(+) Modulation 64 QAM – FEC  1/2 – FFT 8k – Guardintervall 1/8 – Datenrate [Mbit/s] 16,59. -

(1)Gleichwellenbetrieb mit Schleswig-Holstein Kanal 28. - (2)Gleichwellenbetrieb mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen (Rosengarten) Kanal 23. - (3)Gleichwellenbetrieb mit Schleswig-Holstein Kanal 30. - (4)Gleichwellenbetrieb mit Schleswig-Holstein, Niedersachsen (Rosengarten) Kanal 33. - (5)Gleichwellenbetrieb mit Schleswig-Holstein Kanal 40.

Schleswig-Holstein 

Landesrundfunkanstalt: NDR

Alle Sender sofern nicht anders angegeben: Modulation 16 QAM – Fehlerkorrekturinterval FEC  2/3 – FFT 8k – Guardintervall 1/4 – Datenrate  13,27 Mbit/s.

Stand: Juli 2011

Quellen: Wittsmoor-Liste 2011; UHF-Frequenzen Schleswig-Holstein; DVB-T - Liste für Hamburg und Schleswig-Holstein

(1)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg Kanal 28. - (2)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg, Niedersachsen (Rosengarten) Kanal 23. - (3)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg Kanal 30. - (4)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg, Niedersachsen (Rosengarten) Kanal 33. - (5)Gleichwellenbetrieb mit Hamburg Kanal 40.

Thüringen

Weblinks 
 Interaktive Sendertabelle bei dvb-t-bayern.de

Einzelnachweise 

DVB-T-Sender in Deutschland
DVB-T-Sender in Deutschland
DVB-T